P17 peut faire référence à :
 Citroën-Kégresse P17, un véhicule militaire français ;
 Peugeot-Talbot P17, un prototype automobile ;
 241 P 17, une locomotive à vapeur française.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres